Die Abkürzungen M9, M 9 oder M-9 bezeichnen

 ein Kugelsternhaufen im Schlangenträger, siehe Messier 9
 eine Gruppe von Milchprodukten nach dem deutschen Lebensmittelschlüssel, siehe Bundeslebensmittelschlüssel
 eine besonders schwachwachsende, im Erwerbsobstbau häufig als Unterlage verwendete Apfelsorte, siehe M9 (Apfel)
 einen Mikroprozessor der Firma Cyrix, siehe Cyrix Cx486DX4
 eine digitale Messsucher-Kleinbildkamera der Firma Leica, siehe Leica M
 ein russisches Flugboot, siehe Grigorowitsch M-9
 ein US-amerikanisches Halbkettenfahrzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, siehe M9 (Halbkettenfahrzeug) 
 ein US-amerikanisches Bajonett, siehe M-9 Multipurpose Bayonet System
 eine Pistole der US-amerikanischen Armee, siehe Beretta 92
 eine US-amerikanische raketenangetriebene Panzerabwehrhandwaffe, siehe Bazooka
 ein Gitarreneffektgerät, siehe M9 (Effektgerät)
 ein Museum in Venedig
 eine Kurzstrecken rakete aus China, siehe CSS-6

Autobahnen und Fernstraßen 
 M9 (Armenien)
 M9 (Belarus)
 M9 motorway (Großbritannien)
 M9 motorway (Irland)
 M9 (Kosovo)
 M9 (Malawi)
 M-9 (Michigan) (Vereinigte Staaten)
 Magistralni put M9 (Montenegro)
 M9 (Russland)
 Magistralni put M9 (Serbien)
 Autópálya M9 (Ungarn)

M9